Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2011 году первое место в хит-парадах Испании, составляемых организацией Productores de Música de España.

Альбомы

Синглы

Синглы на физических носителях

Ссылки 
 Архив испанских хит-парадов

2011
2011
Испания
Испания